Esterhazy oder Esterházy steht für:
 Esterhazy (Saskatchewan), Kleinstadt (Town) in Saskatchewan, Kanada
 Esterházy, ungarische Magnatenfamilie
 Esterhazy (Film), deutsch-polnischer Kurzfilm von Izabela Plucińska (2009)
 Esterházy (Beilage), Gemüsebeilage
 Esterhazy Betriebe, österreichische Unternehmensgruppe
 Esterházy. Eine Hasengeschichte, Bilderbuch von Irene Dische, Hans Magnus Enzensberger und Michael Sowa (1993)

Esterházy ist der Familienname folgender Pesonen:
 zu Angehörigen der Magnatenfamilie Esterházy siehe Esterházy #Bekannte Familienmitglieder
 Agnes Esterházy (1891–1956), österreichische Schauspielerin
 Ferdinand Walsin-Esterházy (1847–1923), französischer Offizier

Siehe auch:
 Palais Esterházy
 Schloss Esterházy
 Esterházy-Torte